A Corrente Sindical Socialista da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional é a organização que agrupa delegados, dirigentes e activistas sindicais do Partido Socialista que desenvolvem a sua actividade no âmbito dos Sindicatos, Uniões e Federações da CGTP-IN e nos órgãos centrais da Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional.

As orientações dos membros da Corrente Sindical Socialista da CGTP-IN, são as seguintes:

Como activistas sociais:
Combaterem a Direita liberal e conservadora que se prepara para destruir direitos laborais e sociais arduamente conquistados pelos trabalhadores, bem como reduzir drasticamente o papel do Estado na Sociedade, seja na economia seja nas funções sociais que deve desempenhar;

Como sindicalistas da CGTP-IN:
Continuarem a defender e a aplicar, em todos os campos da sua intervenção sindical, um Sindicalismo de Classe, Democrático, Independente, Autónomo e de Unidade e a continuarem a realizar um combate firme e sem tréguas ao sectarismo e ao radicalismo da corrente sindical do PCP na CGTP-IN;

Como militantes do PS:
Contribuírem, na esfera da sua intervenção política, para o fortalecimento do Partido Socialista e do seu combate político à Direita, para que tenha uma participação empenhada, activa e determinante de forma a recuperar a confiança da maioria dos cidadãos e cidadãs.

Ligações externas
blog da CSS da CGTP-IN

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional
Partido Socialista (Portugal)
Socialismo em Portugal
Sindicatos de Portugal